Guérin II de Thurgovie né vers 690 et décédé en 772, est un seigneur féodal.

Ascendance 
Il est le fils de Guérin Ier de Thurgovie et de Gunza de Metz.

Descendance 
Il épouse Adelindis de Spoletto de Lombardie, mariage dont est issu Milon de Thurgovie et le maire de palais Guérin III de Thurgovie.

Bibliographie 

 François Bougard, Laurent Feller, Régine Le Jan, Les élites au haut Moyen Âge: crises et renouvellements, École française de Rome, Brepols, 2006, 512 p.

Notes et références 

Date de naissance incertaine (VIIe siècle)
Décès en 772
Noblesse du comté de Rhétie au haut Moyen Âge
Comte de Thurgovie